Needles and Pins können sich beziehen auf:

 Needles and Pin (Kinderreim), ein Kinderreim
 Needles and Pins, ein Lied von Jack Nitzsche und Sonny Bono, berühmt geworden durch The Searchers
 Needles and Pins (Song, Deftones), ein Song von Deftones aus ihrem selbstbetitelten Album
 Needles and Pins (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Needles and Pins (Dokumentation), eine britische TV-Dokumentarserie, die sich auf die globale Tattoo-Kultur konzentriert
 Eine Form der Parästhesie

Needles und Pins ist ebenso die englische Bezeichnung für Nadeln und Stifte.